Collao puede hacer referencia a:
 Meseta del Collao, altiplano de la Cordillera de los Andes ubicado entre Chile, Bolivia, Perú y Argentina;
 Provincia de El Collao, en el Departamento de Puno, Perú;
 Estadio El Collao, en Alcoy, Alicante, España;
 Giselle Collao, actriz peruana;
 Collado, parroquia del municipio de Siero (Asturias, España);
 Gonzalo Collao, futbolista chileno;
 Rocío Soto Collao, futbolista chilena;
 Maryorie Hernández Collao, futbolista chilena;
 en Concepción, Chile:
 Ignacio Collao, personaje ilustre de la ciudad;
 Avenida Ignacio Collao, avenida concurrida de la ciudad nombrada en honor al personaje mencionado
 Collao, barrio de la ciudad circundante a la avenida homónima;
 Estadio Municipal de Concepción, el cual también es llamado Estadio Collao por su ubicación en el barrio mencionado y frente a la avenida Ignacio Collao;
 Terminal de Buses Collao, principal estación de buses interurbanos de la ciudad, ubicado en el barrio homónimo.